Consell General de la Martinica és l'òrgan executiu de deliberació del departament francès de Martinica (que és també una regió francesa amb un consell regional). La seva seu és a Fort-de-France, a l'Immoble «France Télécom», Route de la Folie. Des de 1992 el seu president és Claude Lise.

Presidents del Consell General 
 des de 1992 : Claude Lise
 1970 - 1992 : Émile Maurice
 1964 - 1970 : François Duval (Martinica)
 1957 - 1964 : Tertulien Robinel
 1953 - 1957 : Alphonse Jean-Joseph
 1948 - 1953 : François Duval (Martinica)
 1947 - 1948 : Paul Symphor
 1946 - 1947 : Georges Gratiant
 1919 a 1939 i 1943 a 1945 : Joseph Lagrosillière

L'executiu i la comissió permanent 
Des del 20 de març de 2008 els formen

L'executiu :

El president del Consell General : Claude Lise

La composició de la comissió permanent (26 membres) :

1r vicepresident : Belfort Birota (RDM), 2n vicepresident : Garcin Malsa (MODEMAS), 3r vicepresident : Alfred Monthieux (RDM), 4t vicepresident :Justin Pamphile (DVG), 5è vicepresident : Claire Tunorfé (BÂTIR), 6è vicepresident :Eugène Larcher (RDM), 7è vicepresident :Nestor Bruno Azérot (DVG), 8è vicepresident : Frédéric Buval (FSM), 9è vicepresident : Raphaël Martine (RDM), 10è vicepresident :Geneviève Chanteur (RDM), 11è vicepresident : Jenny Dulys (OSONS OSER), 12è vicepresident : Jean-Philippe Nilor (MIM), 13è vicepresident : Maurice Antiste (MPF).

Assessors :Ange Lavenaire (RDM), Athanase Jeanne-Rose (RDM), Gilbert Eustache (RDM), Arnaud René-Corail (DVG), Maurice Bonté (DVD), Eric Hayot (FMP), Catherine Conconne (PPM), Patrick Flériag (PPM), Johnny Hajjar (PPM), Jean-Claude Ecanvil (PPM), Fred Lordinot (PPM), Lucien Nolbas(UMP), Raphaël Vaugirard(DVG).

Composició del Consell General per grup polític 
Els 45 electes del Consell General, segons els resultats de les eleccions cantonals dutes a terme els dies 9 i 16 de març de 2008, són:

Esquerra: 33 electes

 Reagrupament Democràtic Martiniquès (10 electes) :

Claude Lise, Geneviève Chanteur, Eugène Larcher, Ange Lavenaire, Raphaël Martine, Charles-André Mencé, Alfred Monthieux, Belfort Birota, Athanase Jeanne-Rose i Gilbert Eustache

 Partit Progressista Martiniquès (10 electes) :

Catherine Conconne, Patrick Flériag, Johnny Hajjar, Rodolphe Désiré, Raphaël Séminor, Christian Edmond-Mariette, Jean-Claude Ecanvil, Jean-Michel Jean-Baptiste, Félix Ismain i Fred Lordinot.

 Bâtir le pays Martinique (3 electes) :

Josette Manin, Claire Tunorfé i Alfred Sinosa.

 Federació Socialista de la Martinica (PS) (2 electes) :

Frédéric Buval i Georges Cléon

 Mouvement Populaire Franciscain (1 élu) :

Maurice Antiste

 Divers Gauche (6 electes) :

Nestor Bruno Azérot, Luc-Louison Clémenté, Yves-André Joseph, Justin Pamphile, Raphaël Vaugirard, i Arnaud René-Corail

 Sans étiquette (1 electe)

Christiane Bauras

Dreta: 7 electes

 UMP Federació de la Martinica (2 electes) :

Sainte-Rose Cakin i Lucien Nolbas

 Forces Martiniqueses de Progrés (3 electes) :

André Lesueur, Eric Hayot, André Charpentier

 Osons oser (1 élu) :

Jenny Dulys

 Divers Droite (1 electe) :

Maurice Bonté 

Independentista: 5 electes

 M.I.M (2 electes) :

Lucien Adenet i Jean-Philippe Nilor

 MODEMAS (2 electes) :

Garcin Malsa i Marcellin Nadeau

 Palima (1 electe) :

Noé Malouda

Vegeu també 
 Llista dels presidents dels Consells Generals de França

Enllaços externs 
  Web oficial del Consell General de la Martinica 

Política de la Martinica
Consells generals de França